Астипалея (, , у Аполлония Астифалия) — в древнегреческой мифологии дочь Феникса. По одной из версий, Астипалея была матерью Еврипила. Согласно Асию, дочь Феникса и Перимеды, родила от Посейдона Анкея. На картине Аристофонта был изображен Анкей, раненый вепрем, и сострадающая ему Астипалея.

Эпоним острова Астипалея и линии Астипалея на спутнике Юпитера Европе.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Мифы островов Эгейского моря